Александр Чавчавадзе:
 Чавчавадзе, Александр Гарсеванович (1785—1846) — общественный и военный деятель, крупнейший грузинский поэт-романтик, генерал-лейтенант русской императорской армии.
 Чавчавадзе, Александр Захарьевич (1870—1930) — грузинский князь, офицер русской армии, генерал-майор, сын Захария Гульбатовича Чавчавадзе.